Смик — рідша назва смичка.
 Смик — ремінь або ланцюжок, яким зв'язують гончих собак, прикріплюючи його до нашийників, а також пара або дві пари гончих собак, зв'язаних таким ременем або ланцюжком для полювання.
 Смик — гуцульська назва снізки в ярмі.
 Бабин смик — застаріле прізвисько парубка, який одружується із старою багатою жінкою.

Прізвище 

 Лідія Смик (1921—1988) — українська художниця, громадська діячка
 Смик Ніна Василівна ( 1947) — українська письменниця-прозаїк
 Смик Олександр Іванович ( 1957) — український бард, поет, драматург
 Смик Олександр Миколайович (*1900 — †1942) — український архітектор
 Смик Роман Петрович (*3 жовтня 1918 - †25 грудня 2007) — український лікар, громадський і культурний діяч, меценат

Українські прізвища